Dagdas novads – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009 roku. Jednostka ta leży w Łatgalii, a jej stolicą jest Dagda.

Novadi Łotwy